In piemontese seirass (o saras) significa ricotta; in particolare alcuni latticini tipici hanno questo nome, tra i quali:
 seirass del fen, tipico della Val Pellice,
 seirass di latte, prodotto in tutto il Piemonte.